Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2012 odbyły się między 28 lutego a 10 marca 2013 w rosyjskim Soczi, na lodowisku Ledianoj kub. 

Tytułów z 2012 broniły Szkotki oraz Kanadyjczycy.

Drugi raz w historii na najwyższym stopniu podium uplasowały się Rosjanki (Alina Kowalowa), które w jedenastu endach finału pokonały 6:5 Szkotki (Hannah Fleming). Po 14 latach przerwy medal mistrzostw świata juniorów zdobyły Japonki (Sayaka Yoshimura). W meczu o brąz zwyciężyły 8:4 nad Czeszkami (Zuzana Hájková). Złote medale w konkurencji panów przypadły Szkotom (Kyle Smith), którzy ostatni medal z tego kruszcu zdobyli w 1996. Mecz finałowy przeciwko Rosji (Ewgeni Arkipow) zakończył się wynikiem 6:2. Na trzecim miejscu pokonując 6:4 Szwedów (Gustav Eskilsson) znaleźli się Kanadyjczycy (Matt Dunstone).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
28 lutego 2013; 14:00

Sesja 2. 
1 marca 2013; 9:30

Sesja 3. 
1 marca 2013; 19:00

Sesja 4. 
2 marca 2013; 14:00

Sesja 5. 
3 marca 2013; 9:00

Sesja 6. 
3 marca 2013; 19:00

Szwajcarki przekroczyły dozwolony czas gry, w 10. endzie nie zdołały zagrać ostatniego kamienia.

Sesja 7. 
4 marca 2013; 14:00

Sesja 8. 
5 marca 2013; 9:00

Sesja 9. 
5 marca 2013; 19:00

Sesja 10. 
6 marca 2013; 14:00

Sesja 11. 
7 marca 2013; 8:30

Sesja 12. 
7 marca 2013; 17:30

Play-off

Tie-breaker 
8 marca 2013; 14:00

1-2 
9 marca 2013; 12:00

3-4 
9 marca 2013; 12:00

Półfinał 
9 marca 2013; 19:00

Mały finał 
10 marca 2013; 13:00

Finał 
10 marca 2013; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
28 lutego 2013; 9:00

Sesja 2. 
28 lutego 2013; 19:30

Sesja 3. 
1 marca 2013; 14:00

Sesja 4. 
2 marca 2013; 9:00

Sesja 5. 
2 marca 2013; 19:00

Sesja 6. 
3 marca 2013; 14:00

Sesja 7. 
4 marca 2013; 9:00

Sesja 8. 
4 marca 2013; 19:00

Sesja 9. 
5 marca 2013; 14:00

Sesja 10. 
6 marca 2013; 9:00

Sesja 11. 
6 marca 2013; 19:00

Sesja 12. 
7 marca 2013; 13:00

Play-off

1-2 
8 marca 2013; 19:00

3-4 
8 marca 2013; 19:00

Półfinał 
9 marca 2013; 19:00

Mały finał 
10 marca 2013; 9:00

Finał 
10 marca 2013; 9:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa zawodów 
 
 

2013
2013 w curlingu
Zawody sportowe w Soczi
2013 w Rosji
Curling w Rosji